Municipio de Dallas puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Dallas (condado de Gaston, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Gaston.
 Municipio de Dallas (condado de Huntington, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Huntington.
 Municipio de Dallas (condado de Dallas, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Dallas.
 Municipio de Dallas (condado de Marion, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Marion.
 Municipio de Dallas (condado de Taylor, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Taylor.
 Municipio de Dallas (condado de Clinton, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Clinton.
 Municipio de Dallas (condado de DeKalb, Misuri), un municipio ubicado en el condado de DeKalb.
 Municipio de Dallas (condado de Harrison, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Harrison.
 Municipio de Dallas (condado de St. Clair, Misuri), un municipio ubicado en el condado de St. Clair
 Municipio de Dallas (condado de Webster, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Webster.
 Municipio de Dallas (condado de Crawford, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Crawford.
 Municipio de Dallas (condado de Luzerne, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Luzerne.